Burlesque: Original Motion Picture Soundtrack — саундтрек к фильму «Бурлеск». В записи диска принимали участие Шер и Кристина Агилера. Альбом был выпущен 22 ноября 2010 года RCA Records. Первый сингл «Express» в исполнении Кристины Агилеры был выпущен 19 ноября.

Альбом получил множество положительных отзывов от критиков, в частности, многие оценили возвращение Шер с песней «You Haven’t Seen the Last of Me». Эта композиция в 2011 году получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня». Диск разошёлся тиражом более 2,000,000 копий по всему миру.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Саундтреки 2010 года
Саундтреки RCA Records
Альбомы Кристины Агилеры
Альбомы Шер